Svetovni pokal v smučarskih skokih 1981 je druga sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih.

Koledar tekem

Skupne uvrstitve

Posamično

Pokal narodov

Viri 
 

1981 v športu
1981